Анжу се може односити на:
 
 Анжу, грофовија
 Анжу (село)